Horváth Barna (1896–1973), jogtudós, jogfilozófus
 Horváth Barna (1936–2009), református lelkész, borsod–gömöri esperes, teológiai tanár